Marcin Luter (1483-1546) – niemiecki teolog i reformator religijny, inicjator reformacji, współtwórca luteranizmu

 Luter – film, dramat biograficzny z 2003

Inne osoby o nazwisku Luter 
 Henryk von Luter – warmiński wójt krajowy
 Katarzyna Luter (1499–1552) – żona Marcina
 Paul Luter (1533–1593) – lekarz, syn Marcina
 Andrzej Luter - duszpasterz i publicysta, członek redakcji kwartalnika "Więź"

Zobacz też 
 Luther
 Lutter
 Luteranizm